Meiden steht für:
 Meiden (Gottheit), Gottheit aus der Litauischen Mythologie
 (2881) Meiden, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Maid
 Maiden
 Meid